Серге́й Горюно́в:
 Горюнов, Сергей Александрович (род. 1958) — советский футболист и российский футбольный тренер.
 Горюнов, Сергей Васильевич (1902—1983) — советский геолог и государственный деятель, министр геологии РСФСР.
 Горюнов, Сергей Иванович (?—1942) — сотрудник органов охраны правопорядка, старший майор милиции (1940).
 Горюнов, Сергей Кондратьевич (1899—1967) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.